iluminacja (oświetlenie)
 iluminacja (filozofia)
 iluminacja (psychologia)
 iluminacja książki
 Iluminacja – film fabularny z 1972 roku, reż. Krzysztof Zanussi
 Iluminacja (serial telewizyjny)
 Iluminacja (album)